Кривина има више значења:

 Кривина (Брашов), насеље у округу Брашов у Румунији
 Кривина (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Кривина (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Кривина (Тимиш), насеље у округу Тимиш у Румунији
 Кривина (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији